Фред Олен Рэй (; род. 10 сентября 1954, Уэллстон, округ Джексон, штат Огайо, США) — американский режиссёр, сценарист и продюсер. Известен как создатель так называемых фильмов категории Z, яркими представителями которого можно назвать киноленты «Нападение 60-футовых секс-бомб» и «Голливудские шлюхи с бензопилами». В своей творческой деятельности постоянно использовал многочисленные псевдонимы (Питер Дэниелс, Эд Рэймонд и др.).

Биография 
С начала своей карьеры в конце 1970-х годов, Фред Олен Рэй снял больше 150 фильмов. Рэй работал во многих жанрах: начиная от семейных драм и боевиков до эротических триллеров и комедийных фильмов ужасов. Многие фильмы режиссёра были сняты в рекордно короткие сроки: так, например, всего за восемь дней был снят комедийный фильм ужасов с элементами мультипликации «Злые мультфильмы».

Фред Олен Рэй вдохновил многих режиссёров независимого кино, в том числе и Квентина Тарантино, которому он одолжил кинокамеру Super 8 для съёмок фильма «День рождения моего лучшего друга».

Избранная фильмография

Примечания 

Режиссёры США
Кинорежиссёры США
Режиссёры телевидения США
Кинопродюсеры США
Продюсеры США
Сценаристы США
Сценаристы телевидения США
Кинорежиссёры фильмов ужасов